Појам Nm може да се односи на:
 Њутнметар,
 Нанометар,
 наутичка миља
 Нови Мексико